Вильфранш-сюр-Мер:

 Вильфранш-сюр-Мер — средиземноморский город на юге Франции. Входит в департамент Приморские Альпы.
 Вильфранш-сюр-Мер — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы.